Neuschloß ist der Name folgender Orte:
 Neuschloß (Lampertheim), ein Stadtteil von Lampertheim (Hessen)
 Nové Zámky (Křinec), ein Ortsteil von Křinec in Tschechien
 Nové Zámky (Dolní Olešnice), Ortschaft der Gemeinde Dolní Olešnice in Tschechien
 Nové Zámky (Nesovice), Ortschaft der Gemeinde Nesovice in Tschechien
 Gherla, eine Stadt in Siebenbürgen (Rumänien)
 Nové Hrady u Skutče, eine Gemeinde in Tschechien

Neuschloß ist der Name folgender Bauwerke:
 Schloss Neuschloß im Lampertheimer Stadtteil Neuschloß, Hessen
 Schloss Neuschloss in Wundschuh, Steiermark
 das Schloss Nový Hrad bei Jimlín, Tschechien
 das Schloss Nové Zámky (Dolní Olešnice) in Dolní Olešnice, Tschechien
 das Schloss Nové Zámky (Nesovice) in Nesovice, Tschechien

Siehe auch:
 Neues Schloss (Begriffsklärung)